Такмак.

 Такмак — деревня в Давлекановском районе Башкортостана
 Такмак — река в Пермском крае, правый приток Обвы
 Такмак — скала в заповеднике «Столбы», Красноярский край
 Такмак — музыкально-поэтический жанр в народной культуре татар и башкир

См. также 
 Токмак